Banana steht für:

 Banana, Hafenstadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Banana, Ort im Banana Shire, Queensland, Australien
 Banana (Kiribati), Ort auf dem Pazifikatoll Kiritimati des Staates Kiribati
 Banana Islands, Inselgruppe vor Sierra Leone
 (Winter) Banana, eine Apfelsorte, siehe Winterbananenapfel
 Banana, britische Fernsehserie (2015), siehe Cucumber (Fernsehserie)
 Banana.ch, Schweizer Softwarefirma

Banana ist der Familienname folgender Personen:
 Canaan Banana (1936–2003), erster Präsident von Simbabwe
 Milton Banana (1935–1999), brasilianischer Perkussionist und Schlagzeuger
 Sharkey Banana alias Sharkey Bonano (1904–1972), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Yaya Banana (* 1991), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bananas
 Banane